Lombez, commune du Gers
 Ambroise de Lombez (1708-1778), né Jean de La Peyrie à Lombez, religieux catholique français du XVIIIe siècle, capucin, ermite, confesseur, en particulier de la Reine Marie Leczinska